IWC Turkey 2015 и Decafio Internacional 2015 являлись событиями 3-го по счёту отборочного турнира на Чемпионат мира по League of Legends для победителей летних сплитов неосновных региональных соревнований. Игры турнира IWC Turkey состоялись с 27 по 29 августа 2015 года в студии Turkish Championship League. Decafio Internacional прошёл с 29 августа по 9 сентября 2015 года в Бразилии и Чили.

В финале IWC Turkey 2015 победу одержал коллектив «PaiN Gaming», чемпионом Decafio Internacional стали «Bangkok Titans».

Участники

IWC Turkey

Групповая стадия 
Групповая стадия IWC Turkey состоялась 27 и 28 августа 2015 года. В финал турнира вышли команды «The Chiefs eSports Club» и «Bangkok Titans».

Финал

Desafio Internacional

Групповая стадия 
Групповая стадия Desafio Internacional была сыграна с 29 по 30 августа 2015 года в студии CBLoL. По её результатам в финал вышли хозяева — «PaiN Gaming», вторую путёвку в плей-офф заработали «Kaos Latin Gamers», обыгравшие «Hard Random» в тай-брейк матче.

Финал

См. также 
 Чемпионат мира по League of Legends 2015

Примечания 

Отборочные турниры на Чемпионат мира по League of Legends
Киберспорт в Турции
Киберспорт в Бразилии
Август 2015 года
Сентябрь 2015 года
Спорт в Турции в 2015 году
Спорт в Бразилии в 2015 году
Чемпионаты мира в 2015 году